Název Krásná má více sídel:
 1. Krásná (okres Frýdek-Místek), obec v okrese Frýdek-Místek
 2. Krásná (okres Cheb), obec v okrese Cheb
 3. Krásná (Kraslice), část města Kraslice v okrese Sokolov
 4. Krásná (Pěnčín), část obce Pěnčín v okrese Jablonec nad Nisou
 5. původně také název vesnice Krásný Jez, části města Bečov nad Teplou v okrese Karlovy Vary
 Krásná (Těšín) (polsky Krasna), část města Těšín v Polsku

Další obce nesou tento pojem v názvu:
 Krásná Hora (rozcestník), více míst
 Krásná Lípa (rozcestník), více sídel
 6. Krásná Studánka (Liberec XXXI-Krásná Studánka), část krajského města Liberec
 7. Krásná Ves, obec v okrese Mladá Boleslav

Další místopisné názvy: 
 8. Krásná stráň, přírodní památka v okrese Praha-západ
 9. Krásná vyhlídka, skalní vyhlídka v Příhrazských skalách

Místopisné názvy na Slovensku:
 Krásna Hôrka, hrad nad obcí Krásnohorské Podhradie
 Krásna Lúka, obec v okrese Sabinov
 Krásna Ves, obec v okrese Bánovce nad Bebravou

Související články 
 Krasna – řeka na Ukrajině
 Krásné – rozcestník
 Krásno – město v okrese Sokolov
 Krásna – městská část Košic na Slovensku
 Seznam článků s názvem začínajícím na: „Krásný“, „Krásná“

Externí odkazy